Барбато () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1934) — американский гангстер.
  (род. 1971) — итальянская писательница.
  (1959 — 2009) — итальяно-бразильский оперный дирижёр и композитор.
  (1849 — 1950) — итальянский журналист, писатель и депутат.
  (1849 — 1950) — итальянская певица.
  (1849 — 1950) — итальянский политик.
  (1849 — 1950) — итальянский политик.